Полезные ископаемые Великобритании

Недра Великобритании богаты нефтью, природным газом, кам. углём, каолином, флюоритами, есть месторождения оловянных руд, кам. и калийной солей, целестина, огнеупорных глин, нерудных стройматериалов, горючих сланцев и небольших родов. руд железа, меди, свинца, цинка, барита и витерита:

Основные полезные ископаемые Великобритании по состоянию на 1998—99 гг

Динамика добычи полезных ископаемых в Великобритании, тыс.т 
 
*По оценке British Geological Survey

Отдельные виды полезных ископаемых 
Нефть и газ по состоянию на 1998 г. Великобритания занимает второе (после Норвегии) место среди стран Европы по запасам нефти и 4-е (после Нидерландов, Норвегии и Украины) — природного газа. Пром. месторождения нефти и газа залегают под дном Северного моря на шельфе в пределах Центрально-Европейского нефтегазоносного бассейна. Основные нефтяные и газовые месторождения Северного моря залегают в отложениях палеогена (Фортис, Монтроз, глубина 1500 м), верх. мела (Магнус, Пайпер, Клеймор, 2400 м), юры (Тистл, Данлин, Брент, Хаттон, Найниан, Корморант-Саут, Берилл, 2700 м), триаса (Хьюетт, 3300-3600 м), перми (Аргайл, Вайкинг, Индефатигейбл, Лимен, 4000 м). Крупнейшие морские месторожд. нефти — Фортис, Брент, Найниан, Бре, Тистл, Пайпер, Корморант-Саут; газа — Лимен, Индефатигейбл, Хьюетт, Вайкинг. Общие запасы нефти оцениваются более 2 млрдт, газа — около 760 млрд м³.

Доказанные запасы природного газа британского сектора Северного моря оцениваются в 699 трлн м³; основные газовые месторождения (трлн.м³ газа): Леман (161), Великобритания (84,9), Индифетигейбл (48) и Клиппер (22,6). Запасы газоконденсатных месторождений Элджин и Франклин — 45 млн т конденсата и 48,4 трлн.м³ газа.

Уголь. По запасам кам. угля Великобр. занимает второе место в Зап. Европе. Угольные бассейны Великобр. связаны с кам.-угольными отложениями каледонида и образуют четыре группы: Южную (43 млрд т), Центральную (90 млрд т), Северную (16 млрд т) и Шотландскую (13,5 млрд т). Угли от длиннопламенного до антрацитов; средняя мощность пластов — 1—2 м.

Железо. Залегания железных руд в Великобритании очень истощены. Залежи осадочного типа приурочены к юрских отложений чехла каледонид. Крупнейшие месторождения расположены в районе Сканторпа, в Камберленде и Нортхемптоншира — месторожд. Милло Эгремонта, Бекермет, Корби, Нортгемптон.

Олово. По подтвержденным запасам оловянных руд Великобр. занимает пятое место в Зап. Европе (После Португалии, Франции, Испании и Германии, 1999). месторожд. расположены на полуострове Корнуолл и приуроченные к гранитным интрузиям позднекаменноугольному периоду. Руды г.ч. комплексные, содержат также медь, цинк и вольфрам. Крупнейшие месторождения: Саут-Крофт, Маунт-Уэллингтон, Дживор.

Полиметаллы. Запасы свинцовых и цинковых руд в Великобр. ограничены. Малые месторожд. бедных полиметаллических гидротермальных руд (Камберленд, Дербишир, Корнуолл и др.) практически выработаны.

Медь. Месторождения руд меди (Корнуолл, Девон) исчерпаны, разрабатываются отвалы. В Сев. Уэльсе имеются значительные залежи бедных (0,3 % Cu) медно-порфировых руд.

Флюорит. По запасам флюорита Великобр. занимает пятое место в Зап. Европе (после Франции, Италии, Испании, Германии, 1999). Месторожд. представлены жилами и метасоматическими залежами в известняках карбона.

Калийная и каменная соль. Залежи калийных солей сосредоточены в отложениях цехштейна, каменной соли — в отложениях триаса.

Барий. Залегает в районе Девона.

Целестин. Локализован в районе Бристоля.

Каолин. Великобр. богата каолином. Крупнейшие каолиновые месторожд. — Сент-Остелл и Ли-Мур расположены в обл. развития герцинских гранитов.

Поделочное и строительное сырье. Гончарные глины (гл. месторожд. Боуи) приурочены к третичным отложениям, огнеупорные глины — до карбона, кирпичные глины и глинистые сланцы — до верх. юры, отбеливающие глины — до ниж. мела. Месторожд. песка и гравия связаны с четвертичными и нижнемеловыми отложениями. Песчаники приурочены к докембрию, ниж. палеозою и карбону. Ок. 70 % запасов известняков и доломитов связаны с кам.-угольными отложениями. Месторожд. гипса и ангидрита расположены в отложениях перми и триаса, а также верх юры.

См. также 
 Экономика Великобритании

Литература 
Горный энциклопедический словарь, т. 3. / Под ред. В. С. Белецкого. — Донецк: Восточный издательский дом, 2004. — 752 с. ISBN 966-7804-78-X

Горная промышленность Великобритании
Полезные ископаемые по странам
Месторождения Великобритании
Геология Великобритании

en:Mining in the United Kingdom